Niemcy:
 Gleina – dzielnica miasta Bad Köstritz
 Gleina – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland